Харадзюку:

 Харадзюку — квартал, расположенный около станции Харадзюку на Линии «Яманотэ» в Сибуя (Токио, Япония).
 Харадзюку — железнодорожная станция на линии Яманотэ расположенная в специальном районе Сибуя, Токио.